Danne ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Danne (1859–1936), deutsche Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Christoph Danne (* 1976), deutscher Lyriker und Verleger
 Harald Danne (* 1955), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Jean Danne (1912–1959), französischer Autorennfahrer
 Philipp Danne (* 1985), deutscher Schauspieler
 Thomas Danne (* 1959), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Wolfgang Danne (1941–2019), deutscher Eiskunstläufer

Danne ist ein Namensteil folgender Orte:
 Danne-et-Quatre-Vents, Gemeinde im französischen Département Moselle